Get Smart (1965), een televisieserie tussen 1965 en 1970
Get Smart (1995), een televisieserie uit 1995
Get Smart, Again!, een film uit 1989
Get Smart (film), een film uit 2008
Get Smart's Bruce and Lloyd: Out of Control, een film uit 2008